Le tigrigna (en tigrigna : , tǝgrǝñ(ñ)a, ) – également orthographié tigrinya ou tigriña – est une langue chamito-sémitique appartenant à  la famille des langues sémitiques et parlée essentiellement au nord-est de la Corne de l'Afrique. C'est la langue officielle de l'Érythrée et, en Éthiopie, de l'État régional du Tigré.

Le tigrigna avait  en Éthiopie en 2007,  en Érythrée en 2006, et quelque  tous pays confondus. Il est aussi beaucoup parlé en seconde langue, tant en Érythrée et en Éthiopie, qu'au sud-est du Nord Soudan et à Djibouti, ce qui rend difficiles les estimations des locuteurs de cette langue.

Comme plusieurs langues de la Corne de l'Afrique, le tigrigna s'écrit au moyen d'une version de l'alphasyllabaire guèze.

Description 

À la suite de la colonisation de l'Érythrée par l'Italie entre 1885 et 1941, de nombreux mots italiens s'intègrent au tigrigna, en ce qui concerne l'Érythrée. Depuis 1950, les nouveaux termes proviennent plutôt de l'anglais et de l'arabe. En Éthiopie, pays qui n’a jamais été colonisé, les mots qui s'intègrent au tigrigna viennent de l'amharique et de l'oromo. Il y a plusieurs dialectes du tigrigna.

Écriture du tigrigna 

Le tigrigna s'écrit à l'aide de l'alphasyllabaire guèze auquel s'ajoutent quelques caractères. Dans le tableau qui suit, les graphèmes sont rangés par ligne selon leur consonne initiale, et par colonne selon la voyelle qui la suit. Par exemple, la première ligne se lit hä, hu, hi, ha, he, h(ə), ho.

Notes et références

Bibliographie 
 .
 .
 .
 Wolf Leslau, Documents tigrigna (éthiopien septentrional) : grammaire et textes, Libraire C. Klincksieck, Paris, 1941
  Edward Ullendorff, A Tigrinya Chrestomathy, F. Steiner, Stuttgart, 1985 
  Thomas L. Kane, Tigrinya-English Dictionary (2 vols), Dunwoody Press, Springfield, VA, USA, 2000 
 John Mason, Säwasǝw Tǝgrǝñña, Tigrinya Grammar, Red Sea Press, Lawrenceville, NJ, USA, 1996 , poche : 
 Amanuel Sahle, Säwasäsǝw Tǝgrǝñña bǝsäfiḥ, Red Sea Press, Lawrenceville, NJ, USA, 1998, 
  F. Praetorius, Grammatik der Tigriñasprache in Abessinien, Halle., 1871, 1974 (réimpression)  
  Mauro da Leonessa, Grammatica analitica della lingua tigray, Roma, 1928

Articles connexes 

 linguistique
 liste de langues
 langues par famille
 langues afro-asiatiques
 langues sémitiques
 langues éthiosémitiques
 langues par zone géographique
 langues en Afrique
 langues en Érythrée
 langues en Éthiopie

Liens externes 
 
 
 
 
  Liste Swadesh du tigrigna
  Analyse de l'INALCO sur le tigrigna
  Tigrinya online, site contenant notamment un dictionnaire anglais-tigrigna et tigrigna-anglais et un dictionnaire français-tigrigna et tigrigna-français        
  Listes de mots et documents sonores en tigrigna (The UCLA Phonetics Lab Archive)

Inventaire de langues
Langue en Éthiopie
Langue en Érythrée
Langue éthiosémitique